JRPG es el acrónimo de Japanese role-playing game («juego de rol japonés»), y puede referirse a:
 Videojuegos de rol para consola, tradicionalmente considerado como un subgénero de los videojuegos de rol.
 Juegos de rol japoneses, juegos de rol de mesa lanzados en Japón.

en:JRPG